WCG RU Preliminaries — российские отборочные игры за право участия в чемпионате мира по киберспорту. World Cyber Games (сокращено WCG) — это крупнейший мировой чемпионат по компьютерным играм, ежегодно проводимый во многих странах и собирающий лучших игроков планеты. Российские игроки принимают активное участие в этих чемпионатах, начиная с 2001 года.

Российские отборочные игры проходят в два этапа. Первый этап — региональные отборочные, в которых принимают участие игроки со всей страны. Второй этап — всероссийские отборочные в Москве, в которых участвуют победители региональных финалов. Во всероссийских отборочных WCG RU Preliminaries 2001 приняли участие 320 игроков со всей России. Призовой фонд турнира составил $50 000.

Дисциплины 
Соревнования проводились по трём дисциплинам в жанре шутера от первого лица:
  Quake III Duel (1 на 1)
  Quake III TDM (4 на 4)
  Counter-Strike (5 на 5)

Региональные отборочные 
Победители региональных отборочных, отправившиеся в Москву на всероссийский финал:

Также с 15 по 16 сентября прошли отборочные игры в Ижевске, Самаре и Уфе, с 22 по 23 — в Ростове-на-Дону, с 28 по 30 — в Санкт-Петербурге и Московской области.

Всероссийский финал 

По всем дисциплинам турнир проводился по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений (также известной как Double Elimination).

Quake III Duel

Quake III TDM

Counter-Strike

Результаты 

Всероссийский финал прошёл в Москве с 8 по 13 октября 2001 года. По результатам турнира была сформирована российская сборная, отправившаяся на чемпионат World Cyber Games 2001, который прошёл с 5 по 9 декабря 2001 года в корейском городе Сеуле.

Состав сборной России 
 Quake III Duel (1 на 1)
 1 место — c4.LeXer (Санкт-Петербург) — полностью оплаченное участие в WCG 2001 + $3 000
 2 место — PELE[PK] (Санкт-Петербург) — полностью оплаченное участие в WCG 2001 + $1 800
 3 место — b100.kik (Екатеринбург) — полностью оплаченное участие в WCG 2001 + $1 200
 Quake III TDM (4 на 4)
 1 место — ForZe (Москва) — полностью оплаченное участие в WCG 2001 + $11 000
 2 место — T33-Noble Stand (Санкт-Петербург) — $6 600
 3 место — Team c58 (Москва) — $4 400
 Counter-Strike (5 на 5)
 1 место — M19 (Санкт-Петербург) — полностью оплаченное участие в WCG 2001 + $11 000
 2 место — ForZe (Москва) — $6 600
 3 место — BAD (Москва) — $4 400

Медали WCG 2001 
На чемпионате World Cyber Games 2001 российская сборная выиграла две серебряные медали:
 Quake III Duel — Lexer — 2-е место и $10 000
 Quake III TDM — b100.kik и PELE [PK] — 2-е место и $3 000

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

World Cyber Games